Wigborough – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Great Wigborough – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Great and Little Wigborough – civil parish w hrabstwie Essex (Anglia)
 Little Wigborough – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)